Overhalla – norweskie miasto i gmina leżąca w regionie Trøndelag.

Overhalla jest 149. norweską gminą pod względem powierzchni.

Demografia 
Według danych z roku 2022 gminę zamieszkuje 3834 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 6 os./km². Pod względem zaludnienia Overhalla zajmuje 248. miejsce wśród norweskich gmin.

Edukacja 
Według danych z 22 sierpnia 2019:
 liczba szkół podstawowych (): 3
 liczba uczniów szkół podst.: 561

Władze gminy 
Według danych na rok 2021 administratorem gminy () jest Trond Stenvik, natomiast burmistrzem (, d. ) jest Johan Brøndbo Tetlien Sellæg.

Burmistrzowie Overhalli

Zobacz też 
 gminy Norwegii
 okręgi Norwegii

Przypisy

Bibliografia 
 dane liczbowe: Statistisk sentralbyrå 
 dane adresowe i dotyczące władz: Kommunenøkkelen
Dane na temat burmistrzów : https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081908030?page=1 

Gminy w okręgu Trøndelag
Miasta w okręgu Trøndelag